Kahlhausen ist der Name folgender geographischer Punkte in Sachsen:
 Kahlhausen (Delitzsch), Teilort von Rödgen (Stadt Delitzsch) im Landkreis Nordsachsen
 Kahlhausen (Wüstung), Ortswüstung zwischen Hainichen und Rödgen im Landkreis Nordsachsen